День советов () — иранский праздник, который отмечается 28/29 апреля (9 ордибехешта по иранскому календарю).

История 
История учреждения данного праздника восходит к временам Исламской революции. 28 апреля 1979 года лидер Революции аятолла Рухолла Хомейни объявил о введении системы советов для того, чтобы иранское общество могло участвовать в управлении государством. Это была своего рода предпосылка создания религиозной демократии с представительными органами власти.

Статья 7 Конституции ИРИ 1979 года гласит:

«В Исламской Республике Иран управление делами страны осуществляется с опорой на общественное мнение путем выборов Президента, депутатов Исламского консультативного совета, членов советов и т.д., либо путем референдума, которые проводится по вопросам, определенным в других статьях этой Конституции».

Функции советов в современном Иране 
Исламский консультативный совет (Меджлис) (). Парламент Ирана, состоящий из 290 депутатов, утверждает годовой бюджет страны, руководит Финансовым судом, занимается ратификацией международных договоров. Меджлис состоит из представителей народа, избираемых прямым тайным голосованием на 4 года. По Конституции ИРИ все разрешенные в стране религиозные меньшинства имеют право выбрать в Меджлис своих депутатов: зороастрийцы и иудеи выбирают по одному депутату, ассирийцы и халдеи вместе выбирают одного депутата и представители армянской церкви севера и юга вместе выбирают одного депутата.

Совет стражей Конституции (). Надпарламентский орган власти, состоящий из 12 членов (Высший руководитель назначает шестерых из числа исламского духовенства; Меджлис назначает шестерых из числа юристов). Совет стражей конституции проверяет законопроекты, законы и депутатов на соответствии Конституции ИРИ.

Совет экспертов (). Специальный государственный орган, избирающий Высшего руководителя, состоит из 86 муджтахидов, избираемых населением страны на 10 лет. Совет экспертов — своего рода посредник между народом и Высшим руководителем. Такая двухступенчатая система используется из-за особого статуса факиха, Верховного лидера страны.

Совет целесообразности (). Консультативный орган при Высшем руководителе Ирана, состоящий из 35 членов, в обязанности которого входит разрешение конфликтных ситуаций между Советом стражей конституции и Исламским консультативным советом.

Примечания 

Праздники Ирана